Badd Blood: In Your House — восемнадцатое в истории PPV-шоу In Your House, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF). Шоу прошло 5 октября 1997 года на арене «Киль-центр» в Сент-Луисе, Миссури, США. На шоу было проведено семь матчей.

Это шоу было примечательно тем, что на нем состоялся первый в истории матч «Ад в клетке», в котором Гробовщик встретился с Шоном Майклзом, а также дебютировал сюжетный брат Гробовщика — Кейн, который вмешался в этот матч, что позволило Майклзу победить и стать претендентом номер один на титул чемпиона WWF против действующего чемпиона Брета Харта на Survivor Series. На этом шоу Винс Макмэн в последний раз был в составе комментаторской команды на PPV-шоу.

Результаты

Примечания 

Спортивные соревнования в Сент-Луисе
События 5 октября
WWE In Your House